Elfe (motorfietsmerk), uit Duitsland
 Elfe (automerk), uit Frankrijk